Tidal Wave (englisch für Gezeitenwelle) steht für:

 Operation Tidal Wave, Luftangriff auf Ploiești im Zweiten Weltkrieg
 Tidal Wave (Band), US-amerikanische Band
 Tidal Wave (Lied), Lied von Sub Focus (2012)
 Tidal Wave (Album), Musikalbum von Taking Back Sunday (2016)